Гехт () — німецьке прізвище (від  — щука).

Прізвище 

 Бен Гехт (1894—1964) — сценарист.
  (нар. 1929) — німецька акторка.
  (1876—1946) — мовознавець (англійська філологія).
  (1939) — німецький гросмейстер.
 Йохен Гехт (1977) — німецький хокеїст, центральний/лівий нападник.
  (1909—2004) — чеський тенісист.
  (1961) — німецький живописець, скульптор і музикант.
 Семен Гехт (1900—1963) — російський радянський письменник, поет і журналіст, військовий кореспондент.
  (1847—1909) — німецький економіст, банкір та меценат культури в Мангаймі.

Архітектура 
  — колишній односімейний будинок побудований у Берліні близько 1900 року на вулиці Газеншпрунг, у берлінському районі Ґруневальд, в окрузі Шарлоттенбург-Вільмерсдорф.
  — розміщена в єврейському університеті на горі Скопус в Єрусалимі.

Інше 
 «Гехт» («Щука» також «Тип XXVII A») — німецький тип надмалих підводних човнів, розроблений Кріґсмаріне наприкінці Другої світової війни.
  — рослина, що належить до групи сукулентів, тих що мають спеціальні тканини для запасу води.
 10484 Гехт — астероїд головного поясу, відкритий 28 листопада 1983 року.

Примітки 

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем